Pedroso ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Pedroso (* 1967), kubanischer Fechter
 César Pedroso (1946–2022), kubanischer Pianist, Arrangeur, Komponist und Bandleader
 Giovanna Pedroso (* 1998), brasilianische Wasserspringerin
 Girael Pedroso (* 1987), são-toméischer Fußballtorhüter
 Iván Pedroso (* 1972), kubanischer Leichtathlet
 Joan Carlos Pedroso (* 1979), kubanischer Baseballspieler
 Kiko Pedroso (* 1955), paraguayischer Harfenist
 Marquinhos Pedroso (* 1993), brasilianischer Fußballspieler
 Silvano Pedroso Montalvo (* 1953), kubanischer Geistlicher, Bischof von Guantánamo-Baracoa 
 Yadier Pedroso (* 1986), kubanischer Baseballspieler
 Yadisleidy Pedroso (* 1987), kubanisch-italienische Leichtathletin

Pedroso steht für:
 Pedroso (Vila Nova de Gaia), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Vila Nova de Gaia, Portugal
 Pedroso (La Rioja), einen Ort in La Rioja, Spanien

Siehe auch:
 Monte Pedroso